La estación Corrientes forma parte del Metrobús de Buenos Aires, en el ramal que recorre la Avenida Juan B. Justo. Fue inaugurada el 31 de mayo del 2011. Está ubicada en el cruce con la Avenida Corrientes, con una plataforma a ambos lados de la misma.

Características 

La estación consiste en dos plataformas desfasadas. Se accede a cada una mediante una rampa. Las paradas incluyen carteles informativos sobre el servicio y la combinaciones posibles. Se informan las líneas de colectivos que pasan por la estación, además de un mapa detallado de las inmediaciones y las estaciones de todo el ramal. Las paradas son cubiertas, cuentan con asientos, rampas para facilitar la subida y carteles en braille con el nombre e información de la estación.

Colectivos 
Esta estación es operada por las líneas

Combinaciones 

A 300 metros se encuentra la Estación Villa Crespo de la Línea San Martín y la Estación Dorrego de la Línea B del subte de Buenos Aires.

Denominación 

Debe su nombre a la avenida transversal homónima, que a su vez homenajea a la Provincia de Corrientes.

Enlaces externos 
 ¿Por qué Metrobús? Página oficial del Metrobús.
 Arrancan obras para que el Metrobús salga a la calle. La razón.
 Preguntas frecuentes. Página oficial del Metrobús.
 Las primeras críticas del Metrobús Porteño. Minuto Uno.

Véase también 
Metrobús
Colectivo (Argentina)

Estaciones de Metrobus (Buenos Aires)
Caballito
Villa Crespo
Villa General Mitre